Amantia steht für:
 einen Ort in der Ashanti Region in Ghana, siehe Amantia (Ghana)
 eine antike illyrische Stadt, siehe Amantia (Illyrien)
 ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Amantia